Chozas de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chozas de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Chozas de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar